Lettl ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Lettl (* 1969), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Georg Lettl (1859–1932), deutscher Gewichtheber
 Heinz Lettl (1933–1996), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Tobias Lettl (* 1968), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Wolfgang Lettl (1919–2008), deutscher Maler des Surrealismus